Saw
Soldagem por arco submerso
Aeroporto Internacional Sabiha Gökçen
M249 SAW

Desambiguação